Daniel Cloutier (né le  à Mont-Laurier, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il a grandi à Sault-Sainte-Marie en Ontario. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Sylvain Cloutier.

Carrière 
Il a été le premier choix des Rangers de New York en 1994, ( au total). Il a joué pour les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles. Il a joué quatre saisons avec les Canucks. Le 5 juillet 2006, il signe un contrat avec les Kings. Pendant la saison 2006-2007, il est blessé à une hanche pendant une bonne partie de la saison.

Le 22 septembre 2007, il est envoyé dans le club école des Kings, les Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992 || Stars de St. Thomas || LJHO-B || 14 ||  ||  ||  || 823 || 80 || 5,83 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Golden Bears de Timmins ||  || 5 || 4 || 0 || 0 || 255 || 10 || 2,35 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 12 || 4 || 6 || 0 || 572 || 44 || 4,62 ||  || 0 || 10 || 4 || 1 || 2 || 231 || 12 || 3,12 ||  || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 55 || 28 || 14 || 6 ||  || 174 || 3,56 ||  || 2 || 15 || 14 || 10 || 4 || 833 || 52 || 3,75 ||  || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 45 || 15 || 26 || 2 ||  || 185 || 4,41 || 0 || 1 || 25 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 13 || 9 || 3 || 0 || 641 || 43 || 4,02 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Storm de Guelph || LHO || 17 || 12 || 2 || 2 ||  || 35 || 2,09 ||  || 2 || 10 || 16 || 11 || 5 || 993 || 52 || 3,14 ||  || 2 || 12
|-
| 1996 || Storm de Guelph || Coupe Memorial || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 12 || 4 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 3 || 180 || 12 || 4 ||  || 0 || 
|-
| 1996-1997 || Rangers de Binghamton || LAH || 60 || 23 || 28 || 8 ||  || 199 || 3,55 || 89,2 || 3 || 37 || 4 || 1 || 3 || 236 || 13 || 3,31 ||  || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 24 || 12 || 8 || 3 ||  || 62 || 2,63 || 91,7 || 0 || 24 || 8 || 5 || 3 || 478 || 24 || 3,01 ||  || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Rangers de New York || LNH || 12 || 4 || 5 || 1 || 551 || 23 || 2,5 || 90,7 || 0 || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Rangers de New York || LNH || 22 || 6 || 8 || 3 ||  || 49 || 2,68 || 91,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 52 || 9 || 30 || 3 ||  || 145 || 3,49 || 88,5 || 0 || 29 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 24 || 3 || 13 || 3 ||  || 59 || 3,52 || 89,1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Vipers de Détroit || LIH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,05 || 90,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Canucks de Vancouver || LNH || 16 || 4 || 6 || 5 || 914 || 37 || 2,43 || 89,4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 117 || 9 || 4,63 || 84,2 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Canucks de Vancouver || LNH || 62 || 31 || 22 || 5 ||  || 142 || 2,43 || 90,1 || 7 || 20 || 6 || 2 || 3 || 273 || 16 || 3,51 || 0,87 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Canucks de Vancouver || LNH || 57 || 33 || 16 || 7 ||  || 136 || 2,42 || 90,8 || 2 || 24 || 14 || 7 || 7 || 833 || 45 || 3,24 || 86,8 || 0 || 8
|-
| 2003-2004 || Canucks de Vancouver || LNH || 60 || 33 || 21 || 6 ||  || 134 || 2,27 || 91,4 || 5 || 22 || 3 || 1 || 1 || 138 || 5 || 2,17 || 92,2 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || EC Klagenfurt AC || ÖEL || 13 || 7 || 0 || 5 || 772 || 25 || 1,94 ||  || 1 || 6 || 10 || 6 || 4 || 590 || 27 || 2,75 ||  || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || Canucks de Vancouver || LNH || 13 || 8 || 3 || 1 || 681 || 36 || 3,17 || 89,2 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 24 || 6 || 14 || 2 ||  || 85 || 3,98 || 0,86 || 0 || 21 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH || 9 || 2 || 4 || 1 || 489 || 28 || 3,44 || 88,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH || 14 || 4 || 9 || 0 ||  || 42 || 3,5 || 86,9 || 0 || 15 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH || 3 || 1 || 1 || 0 || 146 || 6 || 2,47 || 89,3 || 0 ||10  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 351 || 139 || 142 || 33 ||  || 874 || 2,77 || 89,9 || 15 || 147 || 25 || 10 || 13 ||  || 75 || 3,31 || 87,2 || 0 || 10

En équipe nationale 

| 1995 || Canada junior || Championnat du monde junior || 3 || 3 || 0 || 180 || 0 || 8 || 2,67 ||  || 0 ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
1995-1996 : remporte le trophée Dave-Pinkney dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Notes et références 

Naissance en avril 1976
Naissance dans les Laurentides (région administrative)
Joueur québécois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Vipers de Détroit